Kim Ki-sung  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur sud-coréen entamant sa carrière professionnelle avec le Anyang Halla en 2008-2009. Lors de cette saison, il fut nommé recrue de l'année de la ligue. Il représente aussi la Corée du Sud dans les compétitions internationales depuis 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||21 ||18 ||39 ||18 ||7 ||1 ||6 ||7 ||0
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||22 ||22 ||44 ||14 ||9 ||3 ||6 ||9 ||6
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||14 ||27 ||41 ||22 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Oilers de Tulsa ||LCH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || HC Keski-Uusimaa ||Mestis  ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Daemyung Sangmu ||Asia League ||19 ||10 ||14 ||24 ||0 ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
|2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||45 ||28 ||42 ||70 ||48 ||6 ||3 ||9 ||12 ||4 
|-
|2015-2016 ||Anyang Halla ||Asia League ||37 ||16 ||23 ||39 ||10 ||8 ||4 ||4 ||8 ||0 
|-
|2016-2017 ||Anyang Halla ||Asia League ||40 ||32 ||23 ||55 ||46 ||6 ||5 ||2 ||7 ||2
|-
|2017-2018 ||Anyang Halla ||Asia League ||24 ||8 ||13 ||21 ||8 ||8 ||3 ||6 ||9 ||2
|-
|2018-2019 ||Anyang Halla ||Asia League ||34 ||8 ||19 ||27 ||16 ||4 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|2019-2020 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||22 ||19 ||41 ||14 ||3 ||2 ||2 ||4 ||2

Internationales 

|2006 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 5 || 10 || 8 || 18 || 4 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 4 || 5 || 5 || 10 || 0 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 2 || 5 || 6 || 4 || 10 || 2 ||align="left"| Médaille d'or|-
|2010 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 5 || 3 || 5 || 8 || 2 ||align="left"|
|-
|2011 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde division 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels 
2009 : nommé recrue de l'année de l'Asia League

Notes et références 

Naissance en mai 1985
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Anyang Halla
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018